

Добра Воля — селище, Зав'яловський район, Алтайський край
 Добра Воля — селище, Почепський район, Брянська область

Добра Воля — село, Новобузький район, Миколаївська область